Nicolas II est un nom porté par :

 Nicolas II de Constantinople, patriarche de Constantinople de 980 à 992 ;
 Nicolas II, évêque d'Uzès de 1633 à 1660 ;
 Nicolas II, pape de 1058 à 1061 ;
 Nicolas II, coprince de Mecklembourg de 1219 à 1225 ;
 Nicolas II, dernier empereur et autocrate de toutes les Russies (1868–1918).

Nicolas 02